Matt Busby
 Busby Berkeley
 Busby Babes
 Busby (Montana)

Desambiguação